Kontula – quartiere di Helsinki Est
Kontula – stazione della metropolitana di Helsinki